Ернджак ():
 Ернджак — гавар Великой Армении, в составе ашхара Сюник.
 Ернджак — армянское название крепости Алинджакала в Азербайджане.